Крижі — див. Крижова кістка
 Крижі — село в Україні, в Кременецькому районі Тернопільської області
 Крижі — село в Словаччині, в Бардіївському окрузі Пряшівського краю